Dumești se poate referi la:

 Dumești, Alba
 Dumești, Hunedoara
 Dumești, Iași
 Dumești, Vaslui

 Râul Dumești

Vezi și 
 Duma (dezambiguizare)